Мойсандер  () — финская фамилия.

Известные носители:
 Мойсандер, Никлас (род. 1985) — финский футболист.
 Мойсандер, Хенрик (род. 1985) — финский футболист.